{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Антверпен, Бельгия
|-
|align = "center" | 10 — 13 ноября 2011
|-
|align = "center" | Lotto Arena
|-
| Призовой фонд — € 52 500
|-
| Победитель — € 10 000
|-
| Высший брейк — 137 (Найджел Бонд)
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Джадд Трамп
|-
| Финалист — Ронни О'Салливан
|}

Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 9 (также известен как 2011 Acuerate Antwerp Open'' — по названию спонсора Acuerate) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 10 по 13 ноября 2011 года в Антверпене, Бельгия. Победителем стал Джадд Трамп, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 4:3.

Результаты

Предварительные раунды

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 137 Найджел Бонд
 136 Лю Чуан
 135 Доминик Дэйл
 133, 110, 101 Джек Лисовски
 132, 118, 116, 105, 100 Ронни О'Салливан
 130 Грэм Дотт
 128, 124, 119, 100 Джадд Трамп
 127, 119, 105, 100 Нил Робертсон
 124 Цао Юйпэн
 120 Рики Уолден
 120 Джон Хиггинс
 120 Мэттью Стивенс
 119, 118, 102 Марк Селби
 119 Марк Кинг
 119 Стив Дэвис
 118 Адитъя Мехта

 117 Райан Дэй
 112 Джейми Джонс
 112, 106 Алан Макманус
 110 Майкл Холт
 109, 101 Дэвид Моррис
 108 Дэвид Хоган
 108 Джимми Уайт
 106 Эндрю Хиггинсон
 105 Стивен Хендри
 104 Джейми Коуп
 103 Маркус Кэмпбелл
 103 Барри Пинчес
 101 Марк Дэвис
 100 Энди Хикс
 100 Кен Доэрти

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 9-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере